Juan Ponce ist der Name folgender Personen:

* Juan Ponce (Komponist) (um 1476–nach 1520), spanischer Komponist
 Juan Federico Ponce Vaidez (1889–1956), guatemaltekischer Politiker, Präsident 1944
 Juan Ponce Enrile (* 1924), philippinischer Politiker
 Juan Ponce Enrile junior (* 1958), philippinischer Politiker
 Juan Francisco Alonso Pimentel y Ponce de León (1584–1652), spanischer Grande, Herzog von Benavente